Система футбольных лиг Чехии состоит минимум из 10 уровней. Ниже приведена таблица.

Система

Ссылки 
Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 

Футбольные лиги Чехии
Чехия